USS Porpoise je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Porpoise (1820) 
 USS Porpoise (1836) 
 USS Porpoise (SS-7) 
 USS Porpoise (YFB-2047) 
 USS Porpoise (SS-172)

Porpoise